Националният отбор по футбол на Ирландия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Ирландската футболна федерация.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 1 май 2016 г.

България – Ирландия

Външни препратки 
 Международни участия на Ирландия

Ирландия